Maysville ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Maysville (Alabama)
 Maysville (Arkansas)
 Maysville (Colorado)
 Maysville (Georgia)
 Maysville (Illinois)
 Maysville (Indiana)
 Maysville (Iowa)
 Maysville (Kentucky)
 Maysville (Maine)
 Maysville (Missouri)
 Maysville (North Carolina)
 Maysville (Ohio)
 Maysville (Oklahoma)
 Maysville (Pennsylvania)
 Maysville (South Carolina)
 Maysville (West Virginia)

Siehe auch:
 Mayville